Detta är en tabell över grundämnenas elektriska egenskaper, vilken inkluderar elektrisk typ, konduktivitet och resistivitet för olika temperaturer. 

  Ledare
  Halvledare
  Isolator

Kommentarer

Referenser

Noter

Källor 
 G.W.C. Kaye och T. H. Laby i Tables of physical och chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.
 A.M. James och M.P. Lord i Macmillan's Chemical och Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
 D.R. Lide, (ed) i Chemical Rubber Company handbook of chemistry och physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 79th edition, 1998.
 J.A. Dean (ed) i Lange's Handbook of Chemistry, McGraw-Hill, New York, USA, 14:e utgåvan, 1992.
 David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry och Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 12, Properties of Solids; Electrical Resistivity of Pure Metals.
 David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry och Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements och Inorganic Compounds; Physical Properties of the Rare Earth Metals.
 Beaudry, B. J. och Gschneidner, K.A., Jr., i Handbook on the Physics och Chemistry of Rare Earths, Vol. 1, Gschneidner, K.A., Jr. och Eyring, L., Eds., North-Holland Physics, Amsterdam, 1978, 173.
 McEwen, K.A., i Handbook on the Physics och Chemistry of Rare Earths, Vol. 1, Gschneidner, K.A., Jr. och Eyring, L., Eds., North-Holland Physics, Amsterdam, 1978, 411.
 J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15:e utgåvan), McGraw-Hill, 1999; Section 4, Table 4,1 Electronic Configuration och Properties of the Elements.

Elektriska egenskaper